(en anglais, lettre d'amour) ou Love Letters est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision 

 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur  ;
 , jeu télévisé sud-coréen diffusé du  au  sur  ;

 , titre original du Dernier Aveu, téléfilm américain de Stanley Donen diffusé en 1999 ;

 , titre original de Par-delà l'éternité, téléfilm américain de Dan Curtis sorti en 1998.

Cinéma 

 , titre original de Destinataire inconnu, film américain de Peter Chan sorti en 1999 ;

 , film américain de Roy William Neill sorti en 1917 ;
 , titre original du Poids d'un mensonge, film américain de William Dieterle sorti en 1945 ;
 , film américain d'Amy Holden Jones sorti en 1984 ;

 Love Letter (Lettre d'amour ; ), film japonais de Kinuyo Tanaka sorti en 1953 ;
 , film indien de  sorti en 1975 ;
  (), film japonais de Tatsumi Kumashiro sorti en 1985 ;
 Love Letter, film japonais de Shunji Iwai sorti en 1995.

Musique

Chanson 

 , chanson de Gackt présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nick Cave and the Bad Seeds présente sur l'album  sorti le  ;

 Love Letters, chanson populaire écrite par Edward Heyman et composée par Victor Young en 1945.
 Love Letter de Yui Ichikawa

 Album 

 , album d'Ai Ōtsuka sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Gackt sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Miyuki Nakajima sorti le  ;
 , album de R. Kelly sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Julie London sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Autres   
 Love Letters, pièce de théâtre de A. R. Gurney sortie en 1988 ;
 ''''', roman de  publié en 2009 ;
 Love Letter, un jeu de société dont la première édition est sortie en 2013.

Voir aussi